Kupwara (district), een district van het Indiase unieterritorium Jammu en Kasjmir
 Kupwara (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Kupwara